

Скандія — місто, штат Канзас
 Скандія — місто, штат Міннесота